Ruml ist der Familienname folgender Personen:

 Beardsley Ruml (1894–1960), US-amerikanischer Ökonom und Geschäftsmann
 Felix Ruml (* 1993), deutscher Fußballtorhüter
 Jan Ruml (* 1953), tschechischer Politiker